

Свіден — місто, штат Мен
 Свіден — місто, штат Нью-Йорк
 Свіден Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсільванія